Bucsa är en ort i Ungern.   Den ligger i provinsen Békés, i den centrala delen av landet,  km öster om huvudstaden Budapest. Bucsa ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Bucsa är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Bucsa. Runt Bucsa är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Karcag,  km norr om Bucsa. Trakten runt Bucsa består till största delen av jordbruksmark.

Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Békés